Туде́ла (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Сам город занимает площадь 215,7 км². Население — 35268 человек (на 2010 год). Покровителем города считается святая Анна.

В Средние века в Туделе имелась процветающая еврейская диаспора. Отсюда родом были путешественник Вениамин Тудельский, философ Авраам ибн Эзра и раввин Авраам Абулафия.

Города-побратимы 
  Молеон-Лишар (Франция, с 1965)

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры